Osoby o tym nazwisku:
 Danijel Aleksić – serbski piłkarz 
 Milan Aleksić – serbski piłkarz wodny
 Srđan Aleksić – serbski aktor i żołnierz
 Rajko Aleksić – serbski piłkarz